Jakobstjärn (Jakobtjärn) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jakobstjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Jakobstjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (8,19 ha)
Jakobstjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Jakobstjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Jakobtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Jakobtjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn